Svetovno prvenstvo v atletiki 2003 je deveto svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 23. in 31. avgustom 2003 na Stade de France v Saint-Denisu, Francija. Udeležilo se ga je 1679 atletov iz 198-ih držav, ki so tekmovali v 46-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri

 Prvenstvo na IAAF

2003
2003 v športu
Športne prireditve v Franciji
Saint-Denis